Detta är en lista över numrerade småplaneter.

I september 2018 hade man upptäckt 789 084 småplaneter varav 523 800 fått ett nummer och 21 778 hade fått ett namn.

Fem småplaneter har blivit klassificerade som dvärgplaneter. Fem objekt är samtidigt klassificerade som kometer och åtminstone två objekt misstänks vara borttappade raketsteg.
(2009)

De flesta upptäckta (443 023) småplaneterna finns i asteroidbältet. Innanför asteroidbältet har man upptäckt 6 163 aten-, apollo- och amor-asteroider. En asteroid (2002 AA29) går i samma omloppsbana som jorden. (2009)

Trojanska asteroider har sina omloppsbanor i planeternas lagrangepunkter. Man har upptäckt 4 stycken till Mars, 2 958 till Jupiter och 6 till Neptunus.(2009)

I kuiperbältet har man hittat 1 093 och bland centaurer och scattered disc 242 stycken. Sedna räknas här i en egen kategori av Oorts moln objekt.

Lista över småplaneter 
Listan är för lång för att rymmas på en enda sida. Se undersidor för detaljer.

Referenser 

 Listan är hämtad från Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets, Internationella astronomiska unionen, Minor Planet Center, läst 1 oktober 2018

 
Småplaneter